Borca se poate referi la:

 Borca, Neamț, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Neamț, Moldova, România
 Borca di Cadore, comună din provincia Belluno, regiunea Veneto, Italia